Taverny  es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Valle del Oise, en el distrito de Pontoise. es el chef-lieu del cantón de Taverny.

Demografía

Referencias

Enlaces externos
 INSEE

Localidades de Valle del Oise